3 miejscowości w Polsce: 
 Cierpięta – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo 
 Cierpięta – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Cierpięta – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie